Äspskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äspskäret, Larsmo, Österbotten, 
 Äspskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Äspskäret, Vasa, Österbotten,  (45 ha)

Se även
Äspskär
Aspskäret

Robotskapade Finlandförgreningar